Силикатный — посёлок городского типа в Сенгилеевском районе Ульяновской области России.

Население

История 
Основан в 1951 году как посёлок при кирпичном заводе и назывался «посёлок Ульяновского завода силикатных изделий».

10 января 1975 года решением Ульяновского облисполкома, посёлок Силикатный отнесён к категории рабочих посёлков, а посёлок при ж/д станции Станция Кучуры включён в черту райпо.

С 2005 года — административный центр Силикатненского городского поселения.

Предприятия 
 ОАО "Кварц" - добыча кварцевого песка. Предприятие существует с 1934 года.

Достопримечательности 
Памятник-обелиск воинам, погибшим в годы ВОВ (1963 г.).

Транспорт 
С момента пандемии не действует кассовый пункт для проходящих междугородних автобусов. Также регулярно ходит пригородный автобус 120 до Центрального автовокзала Ульяновска.

Примечания

Источники 
 http://silikatniy.ru/
 http://simturinfo.ru/pages/gorodaiseluo/silikatnyist.htm

Населённые пункты Сенгилеевского района
Посёлки городского типа Ульяновской области